

Косцянкі — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Косцянкі — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства